«Приключе́ния Тра́вки»:

 «Приключения Травки» — детская повесть Сергея Розанова (1928).
 «Приключения Травки» — детский фильм Аркадия Кордона по мотивам одноимённой повести Сергея Розанова (1976).